Kandholhudhoo – isola dell'Atollo di Ari (Maldive)
Kandholhudhoo – isola dell'Atollo Raa (Maldive)